Toponímia:
 Sakai (Osaka), ciutat del Japó a la Prefectura d'Osaka.
 Sakai (Fukui), ciutat del Japó a la Prefectura de Fukui.
 Sakai (Gunma), antic poble del Japó a la Prefectura de Gunma.
 Sakai (Ibaraki), poble del Japó a la Prefectura d'Ibaraki.
 Sakai (Nagano), vila del Japó a la Prefectura de Nagano.
 Biografies:
 Gōtoku Sakai (Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1991), futbolista japonès 
 Hideo Sakai (Japó, 1909), futbolista japonès 
 Hiroki Sakai (Prefectura de Chiba, 1990), futbolista japonès 
 Naoki Sakai (Prefectura de Chiba, 1975), futbolista japonès 
 Saburo Sakai (Prefectura de Saga, 1915 - Yamato, Kanagawa, 2000), aviador japonès
 Stan Sakai (Kyoto, 1953), dibuixant de còmics americà d'ascendència japonesa 
 Tatsuya Sakai (Fukuoka, 1990), futbolista japonès 
 Tomoyuki Sakai (Prefectura de Saitama, 1979), futbolista japonès
 Toshihiko Sakai (Miyako, Fukuoka, Japó, 1871 - Tòquio, 1933), escriptor, socialista i esperantista japonès 
 Yoshinori Sakai (Hiroshima, Japó, 1945 − Tòquio, 2014), atleta